Storvatnet (Ballangen)
 Storvatnet, une localité du comté de Troms, en .